Какатеал има више значења:

 Какатеал (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Какатеал (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику